Судья — название нескольких фильмов и телесериалов:
Фильмы
 «Судья» () — американская короткометражная комедия 1916 года, режиссёр Ф. Ричард Джонс
 «Судья» () — американская криминальная драма 1949 года, режиссёр Элмер Клифтон
 «Судья» () — итальянская драма 1959 года, режиссёр Луиджи Дзампа
 «Судья» () — шведская драма 1960 года, режиссёр Альф Шёберг
 «Судья» () — франко-итальянский вестерн 1971 года, режиссёры Федерико Четренс, Жан Жиро
 «Судья» () — итальянская комедия 1976 года, режиссёр Лучио Фульчи
 «Судья» () — германский фильм 1981 года, режиссёр Штефан Майер
 «Судья» () — американская криминальная драма 2001 года, режиссёр Мик Гаррис
 «Судья» () — датская драма 2005 года, режиссёр Герт Фредхольм
 «Судья» (Touxi) — китайская драма 2009 года, режиссёр Цзе Лю
 «Судья» () — британская комедия 2012 года, режиссёр Тимоти Шедер
 «Судья» () — американская драма 2014 года, режиссёр Дэвид Добкин
Сериалы
 «Судья» () — мексиканский телесериал 1979 года, режиссёр Лоренсо де Родас.
 «Судья» — грузинский телесериал 2013 года, режиссёр Леван Когуашвили.
 «Судья 2» — российский мини-сериал 2015 года, режиссёр Виктор Конисевич.
 «Судья» — украинский телесериал 2019 года, режиссёр Антон Щербаков.